Houston Street, une rue de Manhattan à New York ;
 Houston Street, une rue de Dallas ;
 Houston Street, une rue de San Antonio.